Вест-Пойнт:

 Вест-Пойнт — військова академія США

Географічні об'єкти

Фолклендські острови 

 Вест-Пойнт — один з Фолклендських островів

Гонконг 

 Вест-Пойнт — мис в Гонконгу

США 

 Вест-Пойнт — місто в штаті Айова
 Вест-Пойнт — містечко в штаті Алабама
 Вест-Пойнт — містечко в штаті Арканзас
 Вест-Пойнт — містечко в штаті Вірджинія
 Вест-Пойнт — містечко в штаті Вісконсин
 Вест-Пойнт — містечко в штаті Джорджія
 Вест-Пойнт — село в штаті Іллінойс
 Вест-Пойнт — невключена територія в штаті Індіана
 Вест-Пойнт — статистично обумовлена місцевість в штаті Каліфорнія
 Вест-Пойнт — місто в штаті Кентуккі
 Вест-Пойнт — місто в штаті Міссісіпі
 Вест-Пойнт — місто в штаті Небраска
 Вест-Пойнт — статистично обумовлена місцевість в штаті Нью-Йорк
 Вест-Пойнт — невключена територія в штаті Техас
 Вест-Пойнт — місто в штаті Юта